Vegesack steht für:

 Vegesack, ein Stadtteil von Bremen
 den Ortsteil Vegesack des gleichnamigen Bremer Stadtteils, siehe Vegesack#Geografie und Ortsteile
 Vegesack, ein Ortsteil der Gemeinde Edewecht, Landkreis Ammerland

Schiffe:
 Vegesack (Schiff, 1895), ein Segellogger
 Vegesack (Schiff, 1992), eine Fähre der Fähren Bremen–Stedingen
 ein Tochterboot der Adolph Bermpohl (Schiff)
 ein Tochterboot der Bremen (Schiff, 1993)
 einen Minensuchboot-Typ, siehe Vegesack-Klasse

Personen:
 Alexander von Vegesack (* 1945), deutscher Kunsthistoriker
 Cord Vegesack (1609–1697), deutscher Kaufmann, Oberalter und Ratsherr in Hamburg
 Dagobert von Vegesack (1769–1850), preußischer Major, Resident und Polizeipräsident in Danzig
 Eberhard Ernst Gotthard von Vegesack (1763–1818), schwedischer Offizier.
 Ernst von Vegesack (1820–1903), schwedischer Offizier, Freiwilliger im Amerikanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Nordstaaten, Mitglied des schwedischen Parlaments
 Friedrich von Vegesack (1725–1778), deutschbaltischer Unternehmer
 Karl-Erich von Vegesack (1896–1992), landwirtschaftlicher Güterdirektor und Maler aus Schlesien
 Otto Moritz von Vegesack (1807–1874), russischer Diplomat
 Rupprecht von Vegesack (1917–1976), deutscher Maler und Graphiker
 Siegfried von Vegesack (1888–1974), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Thomas von Vegesack (1928–2012), schwedischer Schriftsteller und Verleger

Siehe auch:
 Vegesack (Adelsgeschlecht), baltisches Adelsgeschlecht